Nabben kan syfta på:

Geografi

Sverige 

 Nabben, Höganäs kommun, del av tätorten Arild, Skåne län, 
 Nabbens naturreservat, Höganäs kommun
 Nabbens naturreservat, Västerviks kommun, 
 Nabben, Älvsered – en badplats i Älvsered, Sverige
 Nabbens naturreservat, Varbergs kommun, 
Nabben (naturreservat, Strömsunds kommun))

Åland 

 Nabben (Lemland, Åland), halvö, 
 Nabben, Mariehamn, en stadsdel i Mariehamn,